Флаг Мирного:

 Флаг Мирного (ЗАТО) — флаг муниципального образования (городской округ, ЗАТО) «Мирный», Архангельская область
 Флаг Мирного — флаг муниципального образования (сельское поселение) «Мирный», Архангельская область
 Флаг Мирного (Якутия) — флаг муниципального образования «Город Мирный»